Адольф Гейнц Беккерле (Adolf Heinz Beckerle; 4 февраля 1902 — 3 апреля 1976) — немецкий государственный деятель и дипломат; обергруппенфюрер СА. Немецкий посол в Болгарии, неудачный зачинщик депортации болгарских евреев. Депутат Рейхстага.

Биография 
Адольф Беккерле родился во Франкфурте-на-Майне в семье почтового чиновника. Образование получил в местной начальной и средней школах в 1908—1921 гг, в 1927 окончил Франкфуртский университет (магистр экономики). В 1921-22 гг. служил добровольцем в Рейхсвере; образование прерывалось неоднократно; так, с мая 1925 по июнь 1926 он был кандидатом в офицеры прусской полиции в школе, располагавшейся в Ганноверш-Мюнден. Также Беккерле приходилось выезжать за границу в Северную и Южную Америку для получения опыта в коммерческой деятельности.

С 1922 Беккерле состоял в «патриотическом Добровольческом корпусе» и в союзе «Викинг». С 29 августа 1922 некоторое время числился в НСДАП (билет № 7197). По окончании учёбы 1 сентября 1928 вновь вступил в партию (билет № 80.983), а также стал членом СА.

1 апреля 1929 Беккерле принял командование над 68-м штурмом СА во Франкфурте; с 1 января 1930 по 13 апреля 1932 уже в чине штандартенфюрера СА возглавлял тамошний II-й штандарт. С июля 1931 по апрель 1932 дополнительно руководил подгруппой СА Гессен-Нассау-Юг. 24 апреля 1932 избран в прусский ландтаг от НСДАП, но уже 31 июля того же года получил мандат Рейхстага. В 1932 прервал своё юридическое образование и в июле 1932 стал гауфюрером DRL в Гессен-Нассау.

В эпоху национал-социализма 
После прихода национал-социалистов к власти в Германии Беккерле был повышен в чине: 1 марта 1933 он стал группенфюрером СА, а 9 ноября 1937 — обергруппенфюрером. С 1 июля 1933 по 31 января 1942 руководил Гессенской группой СА. 14 сентября 1933 вступил в должность сперва заместителя, а затем (с февраля 1934 по июнь 1941) — и самого полицай-президента Франкфурта. В июле 1934 был кратковременно отстранялся от этой должности в связи с путчем Рема. 27 февраля 1935 Беккерле женился на Сильке Эдельманн.

После польской кампании Адольф Гейнц Беккерле в октябре-ноябре 1939 исполнял обязанности полицай-президента Лодзи. В 1939-40 он добровольно отправился на фронт, участвовал в составе Вермахта во французской кампании и ушёл в запас в чине лейтенанта.

В 1941—1944 гг. — германский посол в царстве Болгария. Находясь на этом посту, Беккерле содействовал депортации из Македонии и Фракии, (областей, присоединённых Болгарией в 1941 году) примерно 11000 евреев. Ему не удалось вынудить Болгарию депортировать своих евреев из довоенной территории страны.

Беккерле, подобно  и  относился к высшим чинам СА, назначенным на места дипломатов, попавших в опалу из-за критики внешней политики Гитлера. Эти новые «дипломаты-штурмовики» одновременно служили противовесом амбициям рейхсфюрера СС Гиммлера. Не имея дипломатического опыта и не зная придворного этикета, Беккерле не пользовался расположением при царском дворе.

В конце августа 1944 был вызван Риббентропом в ставку Гитлера, где, доложив о текущем состоянии дел, получил информацию о письме, в котором регенты князь Кирилл, Филов и Михов просили разрешения на выход Болгарии из войны. Гитлер же требовал путча и установления диктатуры, а Риббентроп называл и возможного диктатора — Цанкова.

После войны 
18 сентября 1944 г. в Свиленграде захвачен в плен советскими войсками и доставлен в Москву. По решению Особого совещания при МГБ СССР от 17 октября 1951 г. на основании ст. II Закона № 10 Контрольного совета в Германии заключён в исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет. 13 октября 1955 г. в качестве неамнистированного военного преступника передан правительству Западной Германии и вскоре освобождён, хотя, в соответствии с решением трибунала в Гессене от 22 марта 1950 подлежал денацификации как один из «основных виновников».

С 1956 по 1966 г. работал клерком в Ной-Изенбурге. В ноябре 1966 г. арестован по обвинению в участии депортации болгарских евреев, причём в качестве свидетеля неоднократно вызывался и бывший федеральный канцлер Кизингер. 27 августа 1968 г. дело было прекращено из-за болезни Беккерле. Другому его сообщнику,  не настолько повезло, он ещё 19 августа был приговорён к восьми годам лишения свободы.

Ссылки 
 Арестанты централа
 Мемуары оберштурмбаннфюрера Хёттля
 Как Болгария своих евреев спасла
 Тайны дипломатии Третьего рейха 1944—1955. Протоколы допросов Адольфа Беккерле

Государственные деятели Германии
Родившиеся во Франкфурте-на-Майне
Члены НСДАП
Послы Германии в Болгарии
Депутаты прусского ландтага
Офицеры СА